En el mundo ficticio de la Guerra de las Galaxias, Gregar Typho era el sobrino del Capitán Panaka y encargado de la seguridad de la Senadora Padmé Amidala en el planeta Coruscant.

El Capitán Typho perdió uno de sus ojos en la batalla de Naboo, diez años antes de las Guerras Clon, y lleva su parche con orgullo reflejando el coraje de los naboo ante cualquier quebrantamiento de la paz.
Tras la muerte de Cordé, él fue el encargado de convencer a Padmé Amidala de que abandonara el lugar donde se encontraba.

Personajes de Star Wars

en:List of Star Wars characters#T